Wapella peut désigner les lieux suivants : 

 Wapella, un village du comté de DeWitt dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Wapella Township, un township du comté de DeWitt dans l'Illinois, aux États-Unis.
 , une ville située au nord-ouest de Moosomin, au Canada.